Surfing kan hentyde til flere artikler:
 Surfing – er en vandsport på et bræt, med bølger som drivkraft.
 Windsurfing – er også en vandsport, blot drevet af vind.